Английска висша лига 2013/14 (официално название Barclays Premier League) е 22-рият сезон на Английската висша лига от основаването на първенството през 1992. Сезонът започна на 17 август 2013 и завърши на 11 май 2014, като кръговете бяха обявени на 19 юни 2013. Това е първият сезон на Висшата лига, в който е използвана система за отчитане на гол. Манчестър Юнайтед са настоящият шампион.

Отбори 
Участват общо 20 отбора, 17 от предишния сезон и три получили промоция от Чемпиъншип.

На 16 април 2013 Кардиф Сити получиха промоция от Чемпиъншип 2012/13. Те се завръщат в елита на Англия след 51 години отсъствие. Това ще е първият сезон на Кардиф във Висшата лига. Този сезон ще включва Кардиф Сити и Суонзи Сити, което означава, че дербито на Южен Уелс ще се проведе за първи път в елита. Това ще е и първият път, в който два клуба, които не са от Англия ще участват във Висшата лига едновременно.

На 4 май 2013 Хъл Сити получи промоция за Висшата лига след три годишно отсъствие. Хъл се нуждаеше от победа над Кардиф Сити в последния ден от сезона, за да задържи второто си място, но равенството е достатъчно след драматичната загуба на Уотфорд у дома срещу Лийдс Юнайтед.

На 27 май 2013 Кристъл Палас взе последната квота за промоция след победа над Уотфорд на финала на плейофите за промоция; Кевин Филипс вкара дузпа в продълженията. Палас ще участва във Висшата лига за първи път от сезон 2004/05.

Трите отбора замениха Куинс Парк Рейнджърс, Рединг и Уигън Атлетик, които изпаднаха в края на предишния сезон.

Информация 
Бележка: Таблицата е по азбучен ред.

Промени в мениджърите

Класиране

Резултати

Статистика

Голмайстори

Хеттрикове

Чисти мрежи

Играчи

Отбори 
 Най-много чисти мрежи: 8
 Арсенал
 Евертън
 Тотнъм Хотспър
 Уест Хям Юнайтед
 Най-малко чисти мрежи: 3
 Фулъм

Резултати 
 Първи гол за сезона: Даниел Стъридж за Ливърпул срещу Стоук Сити(17 август 2013)
 Най-бърз гол за сезона: 12 секунди Асмир Бегович (Вратар) Стоук Сити 1 – 1 Саутхямптън2 ноември 2013)
 Най-голяма победа: 7 гола
 Манчестър Сити 7 – 0 Норич Сити (2 ноември 2013)
 Най-резултатен мач: 9 гола
 Манчестър Сити 6 – 3 Арсенал (14 декември 2013)
 Най-много голове от един отбор: 7 гола
 Манчестър Сити 7 – 0 Норич Сити (2 ноември 2013)
 Най-много голове от загубил отбор: 3 гола
 Съндърланд 3 – 4 Челси (4 декември 2013)
 Манчестър Сити 6 – 3 Арсенал (14 декември 2013)

Дисциплина 
 Най-много жълти картони (отбор): 43
 Астън Вила
 Най-много жълти картони (играч): 6
 Матио Дебюши (Нюкасъл Юнайтед)
 Юсуф Мулумбу (Уест Бромич Албиън)
 Йонас Олсон (Уест Бромич Албиън)
 Анхел Ранхел (Суонзи Сити)
 Уейн Руни (Манчестър Юнайтед)
 Най-много червени картони (отбор): 5
 Съндърланд
 Най-много червени картони картон (играч): 2
 Уес Браун (Съндърланд)

Източници 

2013/14
Сезон 2013/14 във футбола